Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2016 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à , la même que pour l'édition 2015.

Faits marquants 
 On note les forfaits du tandem Belinda Bencic/Martin Kližan et du duo Bethanie Mattek-Sands/Horia Tecău. Ils sont remplacées respectivement par le duo Jeļena Ostapenko/Oliver Marach et le tandem Olga Savchuk/Robert Lindstedt.
 Les tenants du titre, Martina Hingis et Leander Paes, s'inclinent au  face à Coco Vandeweghe et Rajeev Ram.
 Laura Siegemund et Mate Pavić remportent leur  en double mixte, dominant en 2 sets les Américains Coco Vandeweghe et Rajeev Ram (6-4, 6-4).

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en août 2016
Tennis en septembre 2016
Sport aux États-Unis en août 2016
Sport aux États-Unis en septembre 2016
Sport à New York en 2016